Laurie Scott est un nom pouvant désigner :

Laurie Scott (1917-1999), footballeur anglais ;
Laurie Scott (1900-1977), hockeyeur canadien ;
Laurie Scott (née en 1963), femme politique provinciale ontarienne.

Voir aussi

Homonymie de personnes